Данный список ранжирует крупнейшие небоскрёбы Шанхая по высоте. Шанхай является крупнейшим городом страны (24,87 млн человек в 2020 году) и одним из основных центров высотной застройки не только Китая, но и всего мира. Бурный рост экономики привлекает в Шанхай международные корпорации и банки, а также иностранных специалистов, что в свою очередь подстёгивает рост цен на землю и развитие многоэтажной офисной, гостиничной, жилой и торговой недвижимости. В 1990 — 2000-х годах Шанхай превратился в витрину современной архитектуры Китая. Основными кластерами высотной застройки являются районы Пудун, Хуанпу и Хункоу.

Первый строительный бум произошёл в Шанхае в 1920 — 1930-х годах, когда город превратился в многонациональный экономический и финансовый центр Китайской Республики. Шанхайский международный сеттльмент привлекал иностранные инвестиции, а также западные архитектурные стили, образцы которых сохранились до наших дней вдоль Бунда и во французской концессии.

После победы коммунистов в гражданской войне бурное развитие Шанхая приостановилось, новым властям не нравились прежние «капиталистические излишества» города. С началом Политики реформ и открытости власти Китая решили вернуть Шанхаю статус крупного финансового центра, что вызвало второй строительный бум в новом районе Пудун (особенно в финансовом квартале Луцзяцзуй). Символом «нового Шанхая» стала Шанхайская башня — самое высокое здание Китая и второй по высоте небоскрёб мира.

Высочайшие построенные здания 
Этот список включает построенные небоскрёбы Шанхая высотой 250 и более метров.

Хронология высочайших зданий 
Этот список включает здания, которые в разные годы являлись самыми высокими зданиями Шанхая.

См. также 
 Список самых высоких зданий Китая

Примечания

Ссылки 
 
 Shanghai Skyscraper Diagram

Небоскрёбы Шанхая
Шанхай
Шанхай